Lovell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lovell Township (Iowa)
 Lovell Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Lowell Township